

Юїнг — місто, штат Кентуккі
 Юїнг — місто, штат Міссурі
 Юїнг — селище, штат Іллінойс
 Юїнг — селище, штат Небраска
 Юїнг Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Юїнг — переписна місцевість, штат Вірджинія